Mai jos este prezentată lista episoadelor din serialul Ben 10: Omniverse.

Ben 10
Liste de episoade ale serialelor de animație